Olastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Olastjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Olastjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (5,37 ha)
Olastjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Olastjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,1 ha)

Se även

Olatjärn
Ollestjärn
Olletjärn
Olltjärn
Olstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn